MZN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minj (Papua Nuova Guinea)
 mzn – codice ISO 639-3 della lingua mazandarani
 MZN – codice valutario ISO 4217 del Metical mozambicano, valuta del Mozambico